Velika nagrada ZDA 2003 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 28. septembra 2003.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 6
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:11,670
|
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:11,794
| +0,124
|-
! 3
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:11,920
| +0,250
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:11,948
| +0,278
|-
! 5
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:12,078
| +0,408
|-
! 6
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:12,087
| +0,417
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:12,194
| +0,524
|-
! 8
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:12,297
| +0,627
|-
! 9
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:12,326
| +0,656
|-
! 10
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:12,566
| +0,896
|-
! 11
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:12,695
| +1,025
|-
! 12
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:13,050
| +1,380
|-
! 13
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:13,083
| +1,413
|-
! 14
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:13,269
| +1,599
|-
! 15
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 1:13,447
| +1,777
|-
! 16
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 1:13,585
| +1,915
|-
! 17
| 11
|  Giancarlo Fisichella 
| Jordan-Cosworth
| 1:13,798
| +2,128
|-
! 18
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Cosworth
| 1:14,027
| +2,357
|-
! 19
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 1:15,360
| +3,690
|-
! 20
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 1:15,644
| +3,974
|}

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 73
| 1:33:35,997
| 7
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 73
| + 18,258 s
| 1
| 8
|-
! 3
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 73
| + 37,964 s
| 15
| 6
|-
! 4
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 73
| + 48,329 s
| 10
| 5
|-
! 5
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 73
| + 56,403 s
| 13
| 4
|-
! 6
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 72
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 72
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 8
| 15
|  Justin Wilson
| Jaguar-Cosworth
| 71
| +2 kroga
| 16
| 1
|-
! 9
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 71
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 10
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 69
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 11
| 18
|  Nicolas Kiesa
| Minardi-Cosworth
| 69
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 63
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 48
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 45
| Menjalnik
| 8
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 44
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 41
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 27
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 21
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 21
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 2
|  
|}

Opombe

Jarno Trulli je postavil najboljši čas vseh treningov.
Justin Wilson, je bil tudi že na tretjem mestu, končal pa je kot osmi in Jaguarju privozil prvo točko v zgodovini.
Heinz-Harald Frentzen se je uvrstil na stopničke prvič po Veliki nagradi ZDA 2000, ko je vozil za Jordan.
Jaguar, BAR in Sauber so bili vsi na neki točki dirke v vodstvu, tako da le Minardi ni vodil na dirki Formule 1 v tej sezoni.

Formula 1 sezona 2003
2003